Zjawy (High Spirits) – amerykańsko-brytyjsko=irlandzki film z 1988, reżyseria: Neil Jordan
 Zjawy (The Apparition) – amerykański film z 2012, reżyseria: Todd Lincoln

Zobacz też 
 zjawa